Pavlenda je příjmení více osob:

 Patrik Pavlenda (* 1992) – slovenský fotbalista
 Viktor Pavlenda (1928–1990) – slovenský a československý ekonom a politik